

Карасинська сільська рада — сільське поселення, Юргамиський район, Курганська область

Карасинська сільська рада — сільська рада, Волинська область, Камінь-Каширський район
 Карасинська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Маневицький район
 Карасинська сільська рада — сільська рада, Рівненська область, Сарненський район